Le Miracle peut faire référence à :
 Le Miracle, film de George Loane Tucker sorti en 1919 ;
 Le Miracle, épisode du film L'amore de Roberto Rossellini sorti en 1948 ;
 Le Miracle, nouvelle de Pierre Boulle parue dans le recueil E = mc2 en 1957 ;
 Le Miracle, chanson de Céline Dion sortie en 2012 ;
 Le Miracle, court-métrage sud-coréen de court métrage diffusé sur la SBS le  et sur le SBS Gayo Daejeon.
téléfilm

Voir aussi